Новенский сельский совет (укр. Новенська сільська рада)

 Новенский сельский совет — входит в состав Мелитопольского района Запорожской области Украины.
 Новенский сельский совет — входит в состав Токмакского района Запорожской области Украины.